Frontier steht für:

 Grenzland auf Englisch, speziell in den Vereinigten Staaten
 Frontier Society, eine spezifische territoriale Kontaktsituation zwischen zwei Kulturen
 Frontier (MiniLab), eine Produktbezeichnung des Unternehmens Fujifilm
 New Frontier (Hotel), ein Hotel in Las Vegas
 Frontier Mountain, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Frontier-Nunatakker, Nunatakker im Ellsworthland, Antarktika
 Frontier (Supercomputer), ein Supercomputer in den USA

Unternehmen:
 Frontier Airlines, eine US-Fluggesellschaft
 Frontier Developments, britischer Computerspiel-Entwickler

Software:
 Frontier (IDE), eine integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) des Unternehmens UserLand Software
 Frontier: Elite II, Computerspiel

Film und Fernsehen:
 Frontier (Fernsehserie, 1955), eine US-Westernserie von 1955 bis 1956
 Frontier (Fernsehserie, 2016), eine kanadische Serie in Kooperation mit Netflix von 2016
 Alternativtitel für den russischen Film Grenzgänger – Zwischen den Zeiten

Orte in Kanada:
 Frontier (Saskatchewan)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Frontier (Michigan)
 Frontier (Minnesota)
 Frontier (North Dakota), im Cass County
 Frontier (Washington)
 Frontier (Wyoming)

Siehe auch:
 Frontiere
 Frontiers